

Patronymes 

 Ernest Bai Koroma (1953- ) : homme d'État sierra-léonais ;
 Ibrahim Koroma (1989- ) : footballeur sierra-léonais ;
 Johnny Paul Koroma (1960-2003) : homme politique sierra-léonais ;
 Momodu Koroma (1956- ) : homme politique sierra-léonais.

Toponymes 
 Koroma, une commune rurale du Burkina Faso.